Tegenstelling (kunst)
Tegengestelde (wiskunde)
Antithese (filosofie)
Tegengestelde (taalkunde) - zie ook: antifrase, antithese (stijlfiguur), antoniem, tegenstellend verband
Tegenstelling (fotografie) - zie contrast

Zie ook
 Contradictie (tegenspraak)